Amphithea () ist in der griechischen Mythologie:

 Amphithea (Gattin des Autolykos), Mutter der Antikleia und des Aisimos
 Amphithea (Tochter des Pronax), Gattin des Adrastos
 Amphithea (Gattin des Aiolos), dem etruskischen König
 Amphithea (Tochter des Kyknos), Schwester des Tenes
 Amphithea (Gattin des Lykurgos) und Mutter des Opheltes